Abgrund steht für
 eine tiefe Schlucht
 Abyssos, Unterwelt in der biblischen Mythologie 
 Weißkirchener Abgrund, Abgrund bei Hranice in Mähren, Tschechien
 Polizeiruf 110: Abgrund, Fernsehfilm aus der Krimireihe Polizeiruf 110

Siehe auch:

 Am Abgrund
 Spiel am Abgrund
 Mord am Abgrund
 Mystischer Abgrund
 Sprungsage, Türkensturz
 Höllenschlund
 Abgründe